Стежари има више значења:

 Стежари (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Стежари (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Општина Стежари (Горж), општина у округу Горж у Румунији